Lista delle città della Carolina del Sud, Stati Uniti d'America, comprendente tutti i comuni (city e town) e i census-designated place (CDP) dello Stato.

I dati sono dell'USCB riferiti al censimento del 2000 e ad una stima del 01-07-2007 (questa con esclusione dei CDP).

Altri progetti

Collegamenti esterni
 American Fact Finder dello United States Census Bureau

 
Carolina del Sud